Jeff Clark peut désigner :

 Jeff Clark (1971-), poète et concepteur de livre américain ;
  (1957-), surfeur américain ;
 , bassiste ;
 , économiste américain.

Voir aussi